L'adjectif mongolien peut indiquer un rapport avec :
 la Mongolie, un pays d'Asie ;
 le mongolisme, une désignation désuète et péjorative de l'anomalie génétique trisomie 21.

Référence :